A Kacsa-lap a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának első része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Kassai Klári, Juhász Ágnes
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó:  Hap Magda
 Tervezte: Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Palkó József, Udvarnoki József
 Munkatársak: Bende Zsófi, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Bodrogi Gyula
 Csőrmester: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Kacsa: Rátonyi Róbert
 Bernát: Tyll Attila
 Koca: Borbás Gabi
 Marha: Bárány Frigyes
 Holló Oszkár: Erdődy Kálmán

Dal 
Háp-háp-háp – Előadja: Rátonyi Róbert

Kérem a következőt! (2. évad)